La Coupe Kagame inter-club 2015 est la quarantième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe treize formations réparties en trois poules. Les trois premiers du groupe A, les deux premiers des groupes B et C (et le meilleur troisième entre les groupes B et C) se qualifient pour la phase finale, jouée en match à élimination directe.

C'est le club tanzanien d'Azam FC qui remporte le trophée, après avoir battu en finale les Kenyans de Gor Mahia. C'est le tout premier titre de l'histoire du club dans la compétition.

À noter l'absence du tenant du titre, Al Merreikh Omdurman, qui est remplacé par l'équipe d'Al-Khartoum SC.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2015
Compétition de football en Tanzanie
2015 en Tanzanie
Football en juillet 2015
Football en août 2015